Grand Prix San Marina 1983 (oficiálně III Gran Premio di San Marino) se jela na okruhu Autodromo Enzo e Dino Ferrari v Imole v Itálii dne 1. května 1983. Závod byl čtvrtým v pořadí v sezóně 1983 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1983
Grand Prix San Marina